En kronologisk liste over fyrster af Liechtenstein, Liechtensteindynastiet eller Huset Liechtenstein, som opstod efter slægtens erhvervelse af herskabet Schellenberg (1699) og grevskabet Vaduz (1712).

Fyrster af Liechtenstein


Titel 
Den liechtensteinske fyrstes fulde titel er: Fürst von und zu Liechtenstein, Herzog von Troppau und Jägerndorf, Graf zu Rietberg, Regierer des Hauses von und zu Liechtenstein

Arveprinser 
 Arveprins Alois von Liechtenstein (Søn af fyrste Hans Adam II., *1968), Fyrstens stedfortræder
 Joseph Wenzel (Søn af arveprins Alois, *1995)

Referencer

Ekstern henvisning 
 Liechtensteins fyrstehus (officiel side)